U 500 oder U-500 bzw. U500 steht für:

 U 500 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, am 14. Dezember 1943 bei der Krupp Germaniawerft in Kiel beauftragt, aber nicht fertiggestellt.
 U 500 als Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 405.
 U 500, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U500